

Санкт-Штефан-ім-Розенталь — ярмаркова комуна у федеральній землі Штирія

Санкт-Штефан — громада в кантоні Берн